

Населені пункти та їхні частини
 Суліми — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Суліми — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Суліми — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Суліми — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Суліми — частина села Конопкі-Бялисток у гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки